

Cinema 
Il passaggio (Le passage) – film del 1986 diretto da René Manzor

Geografia 
 Francia
Le Passage  – comune dell'Isère
Le Passage  – comune di Lot e Garonna

Letteratura 
Il passaggio (Le Passage) – romanzo di Jean Reverzy del 1954
 Le Passage  – romanzo di Valéry Giscard d'Estaing del 1994

Musica 
 Le Passage  – album di Jenifer del 2004

Pagine correlate 
Passage